

Patronyme 
 Adrian Aucoin (1973-) est un joueur canadien de hockey sur glace professionnel.
 Derek Aucoin (1970-2020) est un ancien lanceur droitier des Ligues majeures de baseball.
 Keith Aucoin (1978-) est un joueur américain professionnel de hockey sur glace.

Toponyme 
 Le ruisseau des Aucoin est un cours d'eau de la Nouvelle-Écosse, au Canada.

Homonymie de patronyme